Gian Mario Villalta (né en 1959), écrivain et poète italien ;
 José María Villalta (né en 1977), homme politique costaricien ;
 Miguel Villalta (né en 1981), footballeur péruvien ;
 Nicanor Villalta (1897 ou 1899-1980), matador espagnol ;
 Renato Villalta (né en 1955), joueur italien de basket-ball.

Voir aussi 
 Maruxa Vilalta (née en 1932), dramaturge et metteur en scène mexicaine.
 Église Saint-Vincent de Vilalta